Il singolare del Fortis Championships Luxembourg 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Anke Huber era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Amanda Coetzer ha battuto in finale 6–4, 3–6, 7–5 Barbara Paulus.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amanda Coetzer (campionessesa)
  Karina Habšudová (secondo turno)
  Sandrine Testud (secondo turno)
  Sabine Appelmans (quarti di finale)

 Barbara Paulus (finale) 
 Yayuk Basuki (primo turno) 
 Kimberly Po (secondo turno) 
 Nataša Zvereva (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Fortis Championships Luxembourg 1997